Francisco de Paula Antonio María de Borbón y Borbón (Aranjuez, 10 de marzo de 1794-Madrid, 13 de agosto de 1865), hijo menor de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, fue infante de España.

Vida 

El infante Francisco de Paula nació en el Real Sitio de Aranjuez el 10 de marzo de 1794. Era el decimocuarto hijo del rey Carlos IV de España y su esposa María Luisa de Parma y también tataranieto del rey Luis XV de Francia.

Cuando nació, sus padres llevaban ya veinte años casados y él fue el último de sus hijos y como tal era el favorito de su madre. Rumores de algunos nobles atribuyeron la paternidad de Francisco de Paula y de su hermana María Isabel, a Godoy. No existe ninguna prueba en ese sentido y sí aparecen indicios contrarios a este hecho como que su hermano mayor, el rey Fernando VII, declarado enemigo de Godoy, no parece que hubiera mantenido a su lado a un hijo del denostado valido como hizo con Francisco de Paula durante toda su vida.

Fue instruido según un plan de pedagogía educativa inspirado en el suizo Johann Heinrich Pestalozzi, diferente al de sus hermanos mayores, Fernando y Carlos, y que Godoy trataba de extender en España. Su educación se vio bruscamente interrumpida por la invasión francesa, cuando tenía 14 años.

El levantamiento de 1808 

Madrid fue ocupada por las tropas francesas del general Murat el 23 de marzo de 1808, tras la firma del Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807 y la consiguiente entrada en España de las tropas aliadas francesas de camino hacia Portugal. Fernando VII y su padre, Carlos IV fueron obligados a reunirse con Napoleón en Bayona, donde se produjeron las abdicaciones de Bayona, que dejaron el trono de España en manos del hermano del emperador, José Bonaparte.

Mientras tanto, en Madrid se constituyó una Junta de Gobierno como representación del rey Fernando VII, aunque el poder efectivo quedó en manos de Murat, que redujo la Junta a un mero títere. El 27 de abril, Murat solicitó, supuestamente en nombre de Carlos IV, la autorización para el traslado a Bayona de los dos hijos de este que quedaban en la ciudad, María Luisa y el infante Francisco de Paula. Si bien la Junta se negó en un principio, tras una reunión en la noche del 1 al 2 de mayo, y ante las instrucciones de Fernando VII llegadas a través de un emisario desde Bayona, finalmente cedió.

El 2 de mayo de 1808, desde primera hora de la mañana, comenzó a concentrarse una multitud de ciudadanos ante el Palacio Real. La muchedumbre conocía la intención de los franceses de sacar de palacio al infante Francisco de Paula para llevarlo a Francia con el resto de la Familia Real, por lo que, al grito de José Blas Molina «¡Que nos lo llevan!», parte del gentío asaltó el palacio. El infante se asomó a un balcón provocando que aumentara el bullicio en la plaza. Este tumulto fue aprovechado por el general Murat, que mandó un destacamento de la Guardia Imperial al palacio, acompañado de artillería, que hizo fuego contra la multitud. Al deseo del pueblo de impedir la salida del infante, se unió el de vengar a los muertos y el de deshacerse de los franceses. Con estos sentimientos, la lucha se extendió por todo Madrid.

Posteriormente el infante acompañó a sus padres, Carlos IV y María Luisa, en su exilio en Fontainebleau, Marsella y Roma, mientras su hermano Carlos y su tío Antonio marchaban al castillo de Valençay junto al primogénito Fernando. Durante su estancia romana, sus padres intentaron encaminarle hacia la carrera religiosa. En 1814, con la caída de Napoleón, su hermano Fernando asciende al trono, pero él permanece junto a su padre en la ciudad italiana. El papa Pío VII llega a conferirle el 19 de junio la tonsura y el 23 del mismo mes las cuatro órdenes menores. En 1815, terminó su breve carrera eclesiástica, cuando su hermano, como jefe de la casa real, lo nombra capitán general de los ejércitos y consiliario de la Real Academia de San Fernando.

En 1815, los diplomáticos representantes en Europa de las Provincias Unidas del Río de la Plata proyectaron coronarlo como rey de un hipotético Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile, con el posible apoyo de Carlos IV. El plan no pasó de un proyecto, y nunca fue seriamente tratado en el Río de la Plata, pese a que los dos diplomáticos que idearon el proyecto fueron personajes tan influyentes como Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia.

Regreso a España 

Debido a unas turbias relaciones con una amante, con implicaciones financieras, su vuelta a España se retrasa hasta mayo de 1818, cuando su hermano el rey le autoriza a regresar. Realizó este viaje bajo los títulos de incógnito de conde de Caravaca y después, conde de Moratalla. En la corte, fue nombrado consejero de estado e investido con el hábito de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa y es nombrado Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza (1819–1865) y también protector de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid además de asignársele varias encomiendas militares como manutención.

El 12 de junio de 1819 contrajo matrimonio con su sobrina, la princesa napolitana Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, hija del rey Francisco I y de su hermana María Isabel de Borbón.

En 1820, como miembro del consejo de estado que se reunió el 6 de marzo se sumó a la propuesta de la mayoría de los consejeros que pedían una amnistía y la apertura de Cortes, que darían lugar al denominado Trienio Liberal. Esta postura del infante se interpretó popularmente como un apoyo en favor de los sublevados, aunque realmente Francisco de Paula solo se había unido al mayoritario grupo de consejeros moderados en su deseo de frenar en lo posible la aplicación de la constitución de 1812.

Las Cortes surgidas del Trienio Liberal aprobaron, entre otras medidas, un decreto que anulaba la exclusión del infante Francisco de Paula y de María Luisa de Borbón de la línea de sucesión de la corona, que se había aprobado en las Cortes de Cádiz en 1812, ante el temor de que Napoleón hubiera tramado algún plan para imponer un rey títere.

Tras la reposición en el poder real de Fernando VII, en 1823, durante la denominada Década Ominosa, los infantes Carlos y Francisco de Paula presentaron habitualmente posturas políticas diferentes en el consejo, ya que Carlos recogía la posición de los consejeros más ultrarrealistas y Francisco una posición algo más moderada sin llegar en ningún caso a posiciones liberales, y siempre apoyando a su hermano Fernando.

En 1827, ciertos círculos políticos franceses especularon con la posibilidad de coronar al infante Francisco como emperador de México. El infante y su esposa aceptaron de buen grado esta propuesta, si contaba con el respaldo de las potencias europeas. Sin embargo, Fernando VII, cuando tuvo noticia del proyecto, le ordenó que se retirara de esa aventura.

La muerte, en 1829, de la reina María Josefa Amalia de Sajonia, dio lugar a la elección de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, hermana de Carlota, la esposa de Francisco, lo que conllevó un mayor acercamiento aún del infante y su esposa a la corona. Hacia 1839 el infante y su familia estaban en París junto con su familia en un más o menos forzado destierro, tras un viaje por diversas estaciones termales y ciudades europeas. En Francia reinaba Luis Felipe I de Francia, casado con María Amalia de Nápoles y Sicilia, tía materna de su mujer Luisa Carlota. Durante su exilio parisino, los hijos varones de los infantes fueron al prestigioso Liceo Henri IV.

Volvió a España en 1842, residiendo en Madrid junto con su mujer y parte de sus hijos en un palacio de la calle de la Luna. Su mujer moriría el 29 de enero de 1844.

Habría sido también presidente de la masonería española como gran maestro del Gran Oriente Nacional de España. En 1839 fue elegido soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para España del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, cargo que desempeñó hasta 1844.

El infante y el arte
El infante Francisco de Paula tuvo en su vida más interés en el arte que en la política. Recibió en su juventud lecciones de dibujo del pintor y miniaturista Antonio Carnicero y era pintor aficionado. Algunos de sus trabajos, entre los que se incluye un retrato de San Jerónimo ha llegado hasta nuestro días. Su afición principal era sin embargo la música. Hasta 1808, en que salió de España, recibió lecciones de música de Pedro Anselmo Marchal y clases de violín de Francesco Vaccari. Ejercía de bajo cantante en representaciones palaciegas junto a músicos profesionales. A lo largo de su vida reunió una colección de música, que incluye más de 700 partituras, que fue adquirida por la Biblioteca Nacional de España.

Familia

Matrimonios y descendencia 
El 12 de junio de 1819 se casó con su sobrina, la princesa napolitana Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, hija del rey Francisco I y de su hermana María Isabel de Borbón, del matrimonio nacieron:
Francisco de Asís de Borbón (1820-1821), I duque de Cádiz.
Isabel Fernanda de Borbón (1821-1897), infanta de España; casada con el conde Ignacio Gurowski. Dejó descendencia.
Francisco de Asís de Borbón (1822-1902), infante de España, II duque de Cádiz, rey consorte de España por su matrimonio con su prima Isabel II.
Enrique de Borbón (1823-1870), infante de España, I duque de Sevilla, muerto en duelo con el duque de Montpensier.
Luisa Teresa de Borbón (1824-1900), infanta de España, casada con José María Osorio de Moscoso y Carvajal, duque de Sessa. Tuvo descendencia.
Eduardo Felipe de Borbón (1826-1830), infante de España.
Josefina Fernanda de Borbón (1827-1910), infanta de España hasta su matrimonio morganático y en secreto con José Güell y Renté. Tuvo descendencia.
María Teresa de Borbón (1828-1829), infanta de España.
Fernando María de Borbón (1832-1854), infante de España.
María Cristina de Borbón (1833-1902), infanta de España, casada con el infante Sebastián Gabriel de Borbón. Tuvo cinco hijos, pero ninguno recibió el trato de infante de España.
Amalia Filipina de Borbón (1834-1905), infanta de España, casada con el príncipe Adalberto de Baviera.
En los inicios de la década de 1840, María Amalia de Nápoles y Sicilia, consorte de Luis Felipe I de Francia trató del matrimonio de una de sus hijas mayores con el príncipe Maximiliano Eugenio I de Furstenberg (29 de marzo de 1822-27 de julio de 1873).

En 1851 se casó en secreto en segundas nupcias con Teresa Arredondo, de quien hubo un único hijo:
Ricardo María de Arredondo (1852-1872), duque de San Ricardo. No pudo ostentar el apellido Borbón ni el título de infante de España.

Ancestros

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 10 de marzo de 1794-13 de agosto de 1865: «Su Alteza Real el Serenísimo Señor Don Francisco de Paula Antonio», infante de España.

Órdenes

Reino de España 
Caballero de la Orden del Toisón de Oro, en 1794 (n.º 834).
 Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III.
 Caballero Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando.
Orden de Santiago
 18 de abril de 1802: Comendador de Segura de la Sierra, Villahermosa (1802-1806), Socuéllamos, Horcajo, Monreal, Montealegre, Valdericote,  Socobos,  Moratalla, Estepa, Medina de las Torres, de Villahermosa (1802-1806) y de Corral de Almaguer (1806)
 1802:  Caballero.
Orden de Alcántara
 1802: Caballero.
Orden de Calatrava
 18 de abril de 1802: Comendador de Abanilla, Monroyo y Peñarroya, Bejís y Castell de Castells.
 1802: Caballero.
Orden de Montesa
 18 de abril de 1802: Comendador mayor. 
 18 de abril de 1802: Comendador de Silla, del Valle de Perpuchent, y Alcalá de Chivert.
 1802: Caballero.

Extranjeras 
 Orden de San Juan de Jerusalén (vulgo Malta) (Orden de Malta)
 1818: Castellano de Amposta. 
 Comendador de Zaragoza y Monzón.
 Caballero.
 1816: Caballero de la Orden del Espíritu Santo (Reino de Francia).
 1816: Caballero de la Orden de San Miguel (Reino de Francia).
 Caballero de la Orden de San Jenaro (Reino de las Dos Sicilias).
 Caballero gran cruz de la Real Orden de San Fernando del Mérito (Reino de las Dos Sicilias).
 1817: Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría (Imperio austriaco).
 Caballero Gran Cruz de la Orden Real de la Legión de Honor (Reino de Francia).
 1817: Caballero de la Orden del Águila Negra  (Reino de Prusia).
1827: Caballero de la Orden de la Corona de Ruda (Reino de Sajonia).

Distinciones 
 Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza.
 Protector de la Real Sociedad de Amigos del País de Madrid.
Protector de la Real Sociedad de Amigos del País de Valencia.
Protector de la facultad de cirugía de Madrid y de su Real Junta Superior Gubernativa.
1816 - Académico de la Real Academia de San Fernando.

Referencias

Notas

Individuales

Bibliografía 
Lozano Martínez, Isabel y Soto de Lanuza, José María. La colección de música del infante don Francisco de Paula de Borbón.  Biblioteca Nacional de España, 2012.

Enlaces externos 
 

Infantes de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Duques de España
Casa de Borbón-Parma
Nobles de la Comunidad de Madrid
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Borbón, Francisco de Paula de
Borbón, Francisco de Paula de
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando
Caballeros de la Orden de Malta
Comendadores de la Orden de Santiago
Caballeros de la Orden de Alcántara
Comendadores mayores de la Orden de Montesa
Comendadores de la Orden de Calatrava
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Comendadores de Silla (Orden de Montesa)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Consejeros de Estado de España del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Miembros honorarios de la Imperial y Real Academia de Bellas Artes de Viena
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España del siglo XIX
Nacidos en Aranjuez
Fallecidos en Madrid